Нейтан () — английское имя и фамилия, вариант имени Натан.

Фамилия
 Нейтан, Джордж Джин (1888—1958) — американский критик и редактор.
 Нейтан, Сид (1904—1968) — американский музыкальный бизнесмен.
 Нейтан, Уака (1940—2021) — новозеландский регбист.